|-
| 77701 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77702 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77703 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77704 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77705 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77706 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77707 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77708 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77709 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77710 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77711 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77712 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77713 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77714 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77715 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77716 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77717 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77718 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77719 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77720 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77721 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77722 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77723 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77724 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77725 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77726 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77727 - || || 24 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77728 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77729 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77730 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77731 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77732 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77733 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77734 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77735 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77736 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77737 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77738 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77739 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77740 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77741 - || || 27 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77742 - || || 27 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 77743 - || || 23 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77744 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77745 - || || 30 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77746 - || || 31 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77747 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77748 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77749 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77750 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77751 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77752 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77753 - || || 8 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77754 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77755 Delémont || || 13 d'agost, 2001 || Vicques || Vicques
|-
| 77756 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77757 - || || 13 d'agost, 2001 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 77758 - || || 10 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77759 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77760 - || || 11 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77761 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77762 - || || 14 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77763 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77764 - || || 3 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77765 - || || 7 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77766 - || || 14 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77767 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77768 - || 2001 QM || 16 d'agost, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 77769 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77770 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77771 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77772 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77773 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77774 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77775 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77776 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77777 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77778 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77779 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77780 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77781 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77782 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77783 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77784 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77785 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77786 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77787 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77788 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77789 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77790 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77791 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77792 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77793 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77794 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77795 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77796 - || || 20 d'agost, 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 77797 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77798 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77799 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77800 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
7